Coppa Goetzlof – trofeo calcistico per squadre di club
 Vieri Arnaldo Goetzlof – calciatore, allenatore di calcio, dirigente sportivo ed imprenditore italiano